Paderne (Galicië), gemeente in de Spaanse regio Galicië.
 Paderne (Albufeira), plaats in de Portugese gemeente Albufeira.
 Paderne (Melgaço), plaats in de Portugese gemeente Melgaço.